Insieme per forza (The Hard Way), film del 1991 diretto da John Badham 
Insieme per forza (Blended), film del 2014 diretto da Frank Coraci